Lamas puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España
 Lamas (Ames), aldea española de la parroquia de Ames, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
Lamas (Boqueijón), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
Lamas (Cervantes), parroquia civil española del municipio de Cervantes, provincia de Lugo, Galicia.
Lamas (Cospeito), parroquia civil española del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
Lamas (Friol), parroquia civil española del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Lamas (La Estrada), parroquia española del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Lamas (Leiro), parroquia española del municipio de Leiro, provincia de Orense, Galicia.
Lamas (Lugo), parroquia civil española del municipio y provincia de Lugo, Galicia.
Lamas (Moraña), parroquia civil española del municipio de Moraña, provincia de Pontevedra, Galicia.
Lamas (San Cristóbal de Cea), parroquia civil española del municipio de San Cristóbal de Cea, provincia de Orense, Galicia.
 Lamas (San Saturnino), parroquia española del municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña, Galicia.
Lamas (Triacastela), parroquia civil española del municipio de Triacastela, provincia de Lugo, Galicia.
 Lamas (Zas), parroquia y aldea española del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lamas de Moreira, parroquia española del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.
 Las Lamas (León), localidad española del municipio de Vega de Valcarce, provincia de León, Castilla y León.
Las Lamas (Orense), parroquia civil española del municipio de Ginzo de Limia, provincia de Orense, Galicia.

En Perú
 Lamas (Perú), ciudad peruana capital del distrito de Lamas, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
 Distrito de Lamas, distrito peruano de la provincia de Lamas,  departamento de San Martín.
 Provincia de Lamas, provincia peruana del departamento de San Martín.

En Portugal
 Lamas (Braga), freguesia portuguesa del municipio de Braga, distrito de Braga.
 Lamas (Cadaval), freguesia portuguesa del municipio de Cadaval, distrito de Lisboa.
 Lamas (Macedo de Cavaleiros), freguesia portuguesa del municipio de Macedo de Cavaleiros, distrito de Braganza.
 Lamas (Miranda do Corvo), freguesia portuguesa del municipio de Miranda do Corvo, distrito de Coímbra.
 Lamas de Mouro, antigua freguesia portuguesa del municipio de Melgaço, distrito de Viana do Castelo.
 Lamas de Olo, antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Real, distrito de Vila Real.
 Lamas de Orelhão, freguesia portuguesa del municipio de Mirandela, distrito de Braganza.
 Lamas de Outeiro, lugar español de la parroquia de Sabucedo de Montes, del municipio de Cartelle, provincia de Orense, Galicia.
 Lamas do Vouga, freguesia portuguesa del municipio de Águeda, distrito de Aveiro.
 Santa Maria de Lamas, freguesia portuguesa del municipio de Santa María de Feira, distrito de Aveiro.

En Reino Unido
 Lamas (Broadland), villa inglesa del distrito no metropolitano de Broadland, condado de Norfolk.

En Uruguay
 Diego Lamas, localidad uruguaya del departamento de Artigas.

En Venezuela
 Municipio José Ángel Lamas, municipio venezolano del estado de Aragua.

Otros 

 Lamas (apellido), apellido español.
 Lamas (cráter), uno de los cráteres de Marte.

Enlaces externos